Malhoa ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Malhoa (* 1979), portugiesische Sängerin, Komponistin und Producerin
 José Malhoa (1855–1933), portugiesischer Maler